Якуба Бамба:
 Бамба, Якуба (1975) — ивуарийский футболист.
 Бамба, Якуба (1991) — ивуарийский футболист.